Steven Kruijswijk, Nederlands wielrenner
 Karel Wendel Kruijswijk, Nederlands dammer

Zie ook 
 Kruiswijk (doorverwijspagina)